La Kypello Kyprou 1984-1985 fu la 43ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'AEL Limassol, che vinse il suo quarto titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 6 differenti turni, con le squadre di massima divisione che entravano in gioco solo a partire dal secondo turno. In particolare il primo turno era ad eliminazione diretta, con partita secca: vi erano dispensate le 14 squadre di Divisione A più altre 7 delle categorie inferiori.

Dal secondo turno tutti i turni furono giocati su partite di andata e ritorno, tranne la finale, disputata come da tradizione in gara secca.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1984-1985

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984-1985